Émile Roux peut désigner :
 Émile Roux (1853-1933), un médecin, bactériologiste et immunologiste français ;
 Émile Roux (1874-1940), un poète, romancier et dramaturge français ;
 Émile Roux (1892-1979), un homme politique français.